Plusieurs villes ou communes, en Ukraine, possèdent une rue Radianska (ukrainien: Ву́лиця Радя́нська) :
 Rue Radianska à Kharkiv
 Rue Radianska à Kiev
 Rue Radianska à Kramatorsk
 Rue Radianska à Krementchouk
 Rue Radianska à Lyssytchansk
 Rue Radianska à Marioupol
 Rue Radianska à Mykolaïv
 Rue Radianska à Ouman
 Rue Radianska à Romny
 Rue Radianska à Vinnytsia

Sources 
 

Radianska